Эстонский национальный симфонический оркестр (, ERSO) — старейший и наиболее уважаемый регулярно действующим симфоническим оркестр в Эстонии, базирующийся в Таллине. История оркестра восходит к 1926 году и, как и многие другие аналогичные истории в мире, связана с рождением и развитием национального вещания. С 2020 года главный дирижёр и художественный руководитель оркестра, состоящего из более 100 человек, является Олари Эльтс. Неэме Ярви, дольше всех проработавший главным дирижёром ERSO, продолжает сотрудничать с роли почетного дирижёра, художественный советник оркестра — Пааво Ярви.

История 
Оркестр возводит свою историю к первой концертной трансляции по Таллинскому радио, которая состоялась 18 декабря 1926 года: выступало фортепианное трио, собранное специально для данного случая, скрипач Хуго Шютц (в последующие три года заведовавший на радио музыкальным вещанием), виолончелист Альфред Ваарман и пианистка Анна Савицкая исполнили произведения Петра Ильича Чайковского, Фридриха Эберле и Раймонда Кулля.

Состав музыкального коллектива при Таллинском радио быстро рос и к 1939 г. достиг 39 музыкантов. Среди приглашённых дирижёров, выступавших с оркестром, были Николай Малько, Валерьян Бердяев, Исай Добровейн, Герман Абендрот, Альберт Коутс; концертами из своих произведений дирижировали Александр Глазунов и Игорь Стравинский. В 1939 г. оркестр получил первого главного дирижёра — им стал талантливый молодой эстонский музыкант Олав Роотс; с его именем связана, в частности, данная в том же году эстонская премьера Пятой симфонии Дмитрия Шостаковича. Тесное содружество связывало с оркестром ведущего эстонского композитора Эдуарда Тубина: четыре его симфонии были впервые исполнены оркестром под управлением Роотса.

Оркестр Таллинского радио продолжал выступать в Эстонии в годы Второй мировой войны. В то же время в Ярославле в 1942 г. был создан небольшой оркестр из мобилизованных в Советскую армию эстонских музыкантов, возглавленный молодым Романом Матсовом. В 1944 г. ярославский коллектив вернулся в Эстонию и соединился с теми музыкантами таллинского коллектива, которые не покинули Эстонию.

С середины 1950-х годов оркестр усилиями дирижёра Романа Матсова был одним из немногих в Советском Союзе коллективов, исполнявшим произведения таких современных композиторов, как Игорь Стравинский, Арнольд Шёнберг, Антон Веберн и Карл Орф, рассматривавшихся в СССР как модернисты. Постоянно обращался оркестр к музыке Дмитрия Шостаковича и к творчеству ведущих эстонских композиторов, в том числе по-прежнему исполняя музыку Эдуарда Тубина, несмотря на его эмиграцию. В 1972 г. состоялись первые зарубежные гастроли оркестра (в Румынии и Болгарии), коллектив также широко гастролировал по всему СССР. В 1975 г. оркестр получил нынешнее название (в советский период слово Riiklik в названии переводилось как Государственный).

Установление независимости Эстонии в 1991 году повлекло за собой массовый отъезд оркестрантов в Европу и США в поисках лучшей карьеры, и начало 1990-х гг. стало наиболее трудным периодом в истории оркестра, однако стараниями нового руководителя Арво Вольмера кризис был преодолён. С 2001 г. коллектив возглавляет российский дирижёр Николай Алексеев, за пультом появляются ведущие эстонские специалисты, в том числе работающие постоянно в других странах. В 2004 г. запись кантат Яна Сибелиуса, осуществлённая при участии Эстонского национального симфонического оркестра под управлением Пааво Ярви, получила премию «Грэмми» в номинации «Лучшая запись хоровой музыки». В 2006 г. оркестр под руководством Олари Эльтса исполнял произведения Арво Пярта в Туринском кафедральном соборе в рамках культурной программы Зимних Олимпийских игр.

Главные дирижёры 
 Олав Роотс (1939—1944)
 Пауль Карп (1944—1950)
 Роман Матсов (1950—1963)
 Неэме Ярви (1963—1979)
 Пеэтер Лилье (1980—1990)
 Лео Кремер (1991—1993)
  (1993—2001)
 Николай Алексеев (2001—2010)
 Неэме Ярви (август — ноябрь 2010)
 Олари Эльтс (2020-…)

Известные музыканты 
Струнные
 Хуго Шютц (скрипка)

Деревянные духовые
 Самуэль Саулус (флейта)
 Арнольд Сепп (флейта)
 Герман Тальмре (гобой)
 Юхан Кальяспоолик (кларнет)
 Эльмар Милкоп (фагот)
 Сергей Прохоров (фагот)
 Эуген Саанпере (фагот)

Медные духовые
 Арнольд Треймут (валторна)
 Аби Зейдер (труба)
 Воотеле Тамм (труба)

Награды 
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (2 сентября 1966 года) — за высокое исполнительское мастерство и успешное выступление на декаде эстонского искусства в РСФСР.

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт оркестра
 Toomas Velmet. Estonian National Symphony Orchestra 80

Оркестры Эстонии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1926 году
Симфонические оркестры
Исполнители EMI Classics и Virgin Classics